Isola Severnyj – isola russa che compone l'arcipelago di Novaja Zemlja
 Isola Severnyj – isola russa del gruppo delle isole di Dem'jan Bednyj che fanno parte dell'arcipelago di Severnaja Zemlja e sono bagnate dal mare di Kara
 Isola Severnyj – isola russa che fa parte dell'arcipelago di Severnaja Zemlja, lungo la costa meridionale dell'isola Bolscevica ed è bagnata dal mare di Kara
 Isola Severnyj – isola russa che fa parte dell'arcipelago di Severnaja Zemlja, lungo la costa settentrionale dell'isola Bolscevica ed è bagnata dal mare di Laptev